Agudo (Brazylia) – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul.
 Agudo (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ciudad Real, w Kastylii-La Mancha.